Lifeson ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Lifeson (* 1953), kanadischer Musiker

Lifeson bezeichnet außerdem:

 (19155) Lifeson, ein Asteroid des Hauptgürtels